Лила:
 Лила () — женское имя.
 Лила — понятие в философии индуизма.
 Лила — настольная игра для личностного развития, в одном классе с игрой «Трансформация».
 Лила — персонаж британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто».
 Лила Ли (1901—1973) — американская киноактриса.
 Лила Стар (род. 1985) — американская порноактриса.
 Туранга Лила — персонаж мультсериала «Футурама».

Примечания